HMAS Glenelg je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Glenelg (J236)
 HMAS Glenelg (ACPB 96)

Glenelg